Koninkrijk Jimma - voormalig koninkrijk in wat nu Ethiopië is
 Jimma (stad) - stad in de Ethiopische regio Oromia
 Jimma Universiteit - universiteit in bovenstaande stad
 Jimma (zone) - deel van de Ethiopische regio Oromia
 Jimma Rare - deel van de Horo Guduru Welega Zone in de Ethiopische regio Oromia
 Jimma Horo - deel van de Horo Guduru Welega Zone in de Ethiopische regio Oromia
 Jimma Gidami - deel van de Horo Guduru Welega Zone in de Ethiopische regio Oromia
 Jimma Arjo - deel van de Horo Guduru Welega Zone in de Ethiopische regio Oromia